KIAA0141 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 5-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 515 амінокислот, а молекулярна маса — 55 920.

Задіяний у такому біологічному процесі, як апоптоз. 
Локалізований у мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки